Federation Cup 1969 var den syvende udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 20 nationer, og alle kampene blev spillet i Athen, Grækenland i perioden 19. – 25. maj 1969.

Turneringen blev for fjerde gang vundet af USA, som i finalen besejrede de forsvarende mestre Australien med 2-1. USA's hold bestod af Julie Heldman, Nancy Richey og Peaches Bartkowicz, mens Australien blev repræsenteret af Margaret Court, Kerry Melville og Judy Tegart.

Resultater

Kilder 
 Fed Cup   

Fed Cup
Tennis i 1969
Tennis i Grækenland
Sport i Athen